Грачья Давидович Ростомян (; 3 марта 1981, Ереван) — армянский политический деятель, министр спорта и по вопросам молодёжи (2012—2013, 2016—2018, 2018). Кандидат педагогических наук. Лейтенант запаса.

Биография 
Выступал в составе юношеской сборной Армении по баскетболу. Мастер спорта Армении. Является первым арбитром независимой Армении международной категории.

С 1998 года по 2003 год обучался по специальности врач-стоматолог-терапевт на стоматологическом факультете Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци. С 2003 года по 2006 год проходил клиническую ординатуру того же вуза по специальности унистоматолог-ортопед. Затем, с 2006 года по 2010 год учился на спортивно-оздоровительном факультете Армянском государственном институте физической культуры по квалификации тренера-педагога.

Работал товароведом ООО «Ани 90» (1997—1999). В 2003 году в качестве врача-интерна трудился в детской стоматологической поликлинике № 5. Работал в селе Агарак Арагацотнской области.

С 2006 года по 2008 год являлся преподавателем Ереванского государственного медицинского университета. Затем в течение двух лет был лаборантом кафедры физкультуры. 12 марта 2006 года стал президентом Федерации баскетбола Армении. В 2008 году был избран в Совет старейшин Еревана, где находился в течение года.

С 2010 года по 2012 год — генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Армении.

31 мая 2012 года стал министром спорта и по вопросам молодёжи в правительстве Тиграна Саргсяна, спустя год сложил свои полномочия. После чего вновь возглавил НОК Армении. На церемонии открытия Европейских игр 2015 в Баку Ростомян являлся знаменосцем армянской команды.

В 2015 году стал кандидатом педагогических наук защитив диссертацию «Олимпийское движение и методика олимпийского образования юных спортсменов».

27 сентября 2016 года вновь возглавил министерство спорта и по делам молодёжи в правительстве Карена Карапетяна. В декабре 2017 года поддержал выразил слова поддержки российским спортсменам отстранённым МОК от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года. В этом же месяце был переизбран на пост президента Федерации баскетбола Армении. 9 апреля 2018 правительство Карапетяна было отправлено в отставку.

23 апреля 2018 года, после отставки Сержа Саргсяна из-за протестов исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян, а Грачья Ростомян стал исполняющим обязанности министра спорта и по вопросам молодёжи. Спустя два дня, 25 апреля Ростомян подал в отставку и присоединился к продолжающимся уличным протестам. Ростомян, по собственным словам, является сторонником партии «Процветающая Армения» и поддержал призывы к мобилизации лидера партии Гагика Царукяна.

Награды 
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (07.09.2016)
 Медаль Признательности (24.09.2015)
 Медаль «Грант Шагинян»
 Медаль «Андраник Озанян»
 Медаль «Зинвор Айреняц»
 Медаль 75-летия Ереванского государственного медицинского университета
 Благодарственная грамота Президента Армении

Личная жизнь 
Женат, воспитывает двух детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Правительства Армении

Баскетболисты Армении
Мастера спорта
Выпускники Ереванского медицинского института
Кандидаты педагогических наук
Персоналии:Ереван
Министры Армении
Врачи Армении
Баскетбольные функционеры Армении